Heinrich Reuß zu Ebersdorf ist der Name folgender Personen:
* Heinrich X. Reuß zu Ebersdorf (1662–1711), Graf von Reuß-Ebersdorf, siehe Heinrich X. (Reuß-Ebersdorf)
 Heinrich XXIV. Reuß zu Ebersdorf (1662–1711), Graf von Reuß-Ebersdorf, siehe Heinrich XXIV. (Reuß-Ebersdorf)
 Heinrich XXVI. Reuß zu Ebersdorf (1725–1796), deutscher Diplomat und Historiker
 Heinrich XXVIII. Reuß zu Ebersdorf (1726–1797), Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine
 Heinrich XXIX. Reuß zu Ebersdorf (1699–1747), Graf von Reuß-Ebersdorf, siehe Heinrich XXIX. (Reuß-Ebersdorf)
 Heinrich LI. Reuß zu Ebersdorf (1761–1822), Graf und Fürst von Reuß-Ebersdorf, siehe Heinrich LI. (Reuß-Ebersdorf)
 Heinrich LXXII. Reuß zu Ebersdorf (1797–1853), Fürst von Reuß-Lobenstein und Ebersdorf, siehe Heinrich LXXII. (Reuß-Ebersdorf)